Motocyklowe Grand Prix Katalonii 2013 – pierwsza eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 7 kwietnia 2013 roku na torze Losail International Circuit.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Bibliografia 
 Oficjalna strona Motocyklowych Mistrzostw Świata

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2013
Motocyklowe Grand Prix Kataru
2013 w Katarze